Тетюши — название населённых пунктов в России:

 Тетюши — город в Татарстане.
 Тетюши — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Тетюши — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.